Niederleiten ist der Ortsname von

 Niederleiten (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Niederleiten (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Niederleiten (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Niederleiten (Gemeinde Andorf), Ortsteil der Marktgemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich